Cryptus intermedius (Ratzeburg), een gewone sluipwesp
 Cryptus intermedius (Schiodte), een gewone sluipwesp